Radnóti oder Radnoti ist der Familienname folgender Personen:

 Aladár Radnóti (1913–1972), ungarischer Provinzialrömischer Archäologe
 Maria Radnoti-Alföldi (1926–2022), ungarisch-deutsche Provinzialrömische Archäologin und Numismatikerin
 Miklós Radnóti (eigentlich Miklós Glatter; 1909–1944), ungarischer Dichter